Merrill steht für:
 Merrill (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Merrill-Crowe-Prozess, Trenntechnik, um Gold sowie Silber und Kupfer aus einer Cyanidlösung zu entfernen

Merrill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Merrill (Iowa), Stadt im Plymouth County, Iowa
 Merrill (Maine), Ortschaft im Aroostook County, Maine
 Merrill (Michigan), Ortschaft im Sagina County, Michigan
 Merrill (Mississippi), Ortschaft im George County, Mississippi
 Merrill (Oregon), Stadt im Klamath County, Oregon
 Merrill (Wisconsin), Stadt im Lincoln County, Wisconsin
 Merrill (Town), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin

astronomischer Objekte:
 (11768) Merrill, Asteroid
 Merill (Mondkrater), Mondkrater

Siehe auch:
 Meryl
 Méril